Безіменний — струмок в Україні у Звенигородському районі Черкаської області. Лівий доплив річки Каєтанівки (басейн Південного Бугу).

Опис 
Довжина струмка приблизно 9,12 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 7,92  км, коефіцієнт звивистості річки — 1,15 . Формується декількома струмками та загатами.

Розташування 
Бере початок у селі Ромейково. Тече переважно на північний захід через село Гончариху і у селі Бродецьке впадає у річку Каєтанівку, ліву притоку річки Гнилого Тікичу.

Цікаві факти 
 Біля витоку струмка пролягає автошлях  (автомобільний шлях територіального значення у Черкаській та Київській областях.).
 На струмку існують водокачка, вітряний млин та декілька газових свердловин, а у XIX столітті — вітряний млин.

Примітки

Джерела

Посилання 
 

Малі річки України
Річки Черкаської області
Річки Звенигородського  району